Пабло Николáс Себастьян де Тóдос лос Сáнтос Урдангарин и Бурбóн (, род. 6 декабря 2000, Барселона) — испанский гандболист, выступающий за испанский клуб «Барселона». Второй сын инфанты Кристины де Бурбон и бывшего гандболиста Иньяки Урдангарина. Занимает восьмое место в порядке наследования испанского престола.

Биография 
Пабло родился 6 декабря 2000 года в клинике Текнон в Барселоне в семье инфанты Кристины де Бурбон и двукратного призёра Олимпийских игр Иньяки Урдангарина, став четвертым внуком Короля Испании Хуана-Карлоса I. Пабло был крещен 20 января 2001 года во дворце Сарсуэла архиепископом Мадрида Роуко Варела. Его крёстными родителями были принцесса Греции и Дании Алексия, двоюродная сестра её матери, и принц Болгарии , друг семьи.

С рождения до 2009 года жил в Барселоне и учился во , где начал играть в гандбол.

В 2009 году семья переехала в Вашингтон. В 2012 году они вернулись в Барселону, но в сентябре 2014 года после коррупционного скандала вокруг инфанты и её мужа перебрались в Женеву.

В 2020 году Пабло вновь вернулся в Барселону и поступил в .

Карьера гандболиста 
В 2018 году Пабло подписал контракт с молодёжной командой гандбольного клуба «Ганновер-Бургдорф».

В 2019 году он присоединился к французскому профессиональному гандбольному клубу «Нант».

С лета 2021 года играет за резервную команду «Барселоны». 23 октября 2021 года дебютировал за основную команду «Барселоны». Выступает под номером 77 в честь своего отца, игравшего под 7-м номером.

Титулы и обращения 
С 6 декабря 2000 г. по настоящее время
 Его Превосходительство дон Пабло Николáс Себастьян де Тóдос лос Сáнтос Урдангарин и Бурбóн, гранд Испании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте лиги АСОБАЛ
 
 

Гандболисты Испании
Игроки ГК «Барселона»